Nájemní vrazi může znamenat:

 Nájemní vrazi (film, 1995) (v originále Assassins) – francouzsko-americký akční thriller režiséra Richarda Donnera
 Nájemní vrazi (film, 1999) (v originále The Collectors) – kanadský TV film režiséra Sidneyho J. Furie